Guérin kan syfta på följande :

 Guérin – ett franskt efternamn

Frankrike 

 Guérin, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Guérin (kommun), Québec, Abitibi-Témiscamingue, 

Robotskapade Kanadaförgreningar